NMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namangan (Uzbekistan)